Rayon steht für:
 Festungsrayon, eine Zone im Bereich um eine Festung, die militärischen Beschränkungen hinsichtlich Bepflanzung, ziviler Bauwerke und Veränderung des Geländes unterliegt
 Ansiedlungsrayon wird das Gebiet im Westen des Russischen Kaiserreiches bezeichnet, auf das zwischen Ende des 18. und Anfang des 20. Jahrhunderts das Wohn- und Arbeitsrecht der jüdischen Bevölkerung im europäischen Teil des Russischen Reiches beschränkt war
 Rayonverbot, eine vom Schweizer Recht (respektive dem kantonalen Recht) vorgesehene Handlungsmöglichkeit
 einen Verteidigungsabschnitt in der österreichischen Front zu Italien 1915–1918, siehe Österreichische Festungswerke an der Grenze zu Italien
 einen Zuständigkeitsbereich („Behördenrayon“) der österreichischen Sicherheitsbehörde
 Rayonmarken sind in der Philatelie die zwischen 1850 und 1852 von der Schweizerischen Post herausgegebenen Briefmarken
 Rajon, eine kleine Verwaltungseinheit in Russland und anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion, die dem Landkreis bzw. Stadtbezirk in Deutschland entspricht
 einen Postzustellbezirk im österreichischen Postwesen
 Rayon, Reyon oder Viskose ist eine Kunstfaser auf der Basis von Zellulosemolekülen
 eine Schokolade mit Honig-Nougat von Cailler

Rayon ist der Familienname folgender Personen:
 Antonin Rayon (* 1976), französischer Jazzmusiker

Siehe auch:
Rayón